Пустотино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пустотино — село в Кораблинском районе Рязанской области.

Украина 
 Пустотино — село в Носовском районе Черниговской области.